Ви́ктор Миха́йлович У́сов (22 декабря 1916 — 22 июня 1941) — советский пограничник, Герой Советского Союза (6.05.1965, посмертно). На начало Великой Отечественной войны — начальник 3-й пограничной заставы 86-го Августовского пограничного отряда Белорусского пограничного округа войск Народного комиссариата внутренних дел СССР. Лейтенант.

Биография 

Родился 9 декабря 1916 года в городе Никополь Екатеринославской губернии в рабочей семье. Украинец. Окончил 7 классов школы и школу фабрично-заводского ученичества города Запорожье по специальности электрика. Принимал участие в художественной самодеятельности клуба имени Лепсе, который располагался на месте нынешнего гастронома по улице Екатеринославской (ныне — Никитинской) в качестве актёра-любителя. С 1934 по 1937 годы работал электрослесарем на Южнотрубном заводе города Никополь.

3 сентября 1937 года призывная комиссия военкомата зачислила Виктора Усова в пограничные войска. Он был направлен на учёбу в школу младшего начсостава Н-ского пограничного отряда. После окончания Харьковского военного училища войск НКВД в 1940 году В. Усов был назначен начальником 3-й пограничной заставы 86-го Августовского пограничного отряда Белорусского пограничного округа. Женился в мае 1941 года.

Начальник 3-й пограничной заставы комсомолец лейтенант Виктор Усов проявил героизм при защите Государственной границы СССР в районе деревни Вулька-Доргуньская Белостокской области (ныне — Гродненской области Белоруссии) в первые часы Великой Отечественной войны. Пограничная застава лейтенанта Усова В. М., насчитывавшая по разным данным от 30 до 36 штыков, 2 ручных и 1 станковый пулемёты, приняла свой первый и последний бой на рассвете 22 июня 1941 года. Опираясь на заранее подготовленные траншеи полного профиля и старинные постройки монастыря Юзефатово, отлично обученные своим командиром пограничники сдерживали яростный напор батальона противника в течение более шести часов. Лейтенант Усов В. М. сражался в рядах своих подчинённых. Получив в бою пять ранений, он не покинул поле боя, оставаясь до своей гибели в траншее перед заставой. Погиб и был завален землёй в траншее при близком разрыве снаряда.

Вскоре после его гибели, около 12 часов дня на заставу сумел пробраться посыльный с приказом начальника погранотряда на отход. К своим пробились 16 пограничников, остальные погибли смертью храбрых в этом бою.

В июне 1952 года во время раскопок найдены останки начальника заставы В. М. Усова со снайперской винтовкой «АС-450», которая сейчас хранится в Москве в музее пограничных войск.

30 мая 1958 года имя лейтенанта Виктора Усова было присвоено заставе Западного округа, которую он защищал.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-вражескими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и геройство, лейтенанту Усову Виктору Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина (6.05.1965, посмертно).

Именем Героя названы улицы и школы в белорусском Гродно и украинском Никополе. Также с 1958 года в Гродно проводится турнир по боксу памяти В. М. Усова.

Среди многочисленных экспонатов музея Никопольского Южнотрубного завода есть один уникальный документ-заметка в заводской многотиражке «Будівник трубного» от 9 апреля 1938 года. Бывший электрик завода Виктор Усов, проходивший службу в рядах Красной Армии, поздравляет коллектив предприятия с наградой — переходящим Красным Знаменем за успехи в социалистическом соревновании. Своё письмо в газету он закончил так: «Я даю обещание только на „отлично“ овладеть боевой и политической подготовкой, ещё бдительнее охранять границы нашей счастливой Отчизны».

Примечания

Литература 
 
 Фёдоров П. И. В Августовских лесах. — Москва, 1965.
 Бессменные часовые. — Москва, 1983.
 Дозорные западных рубежей. 2-е изд., перераб. и доп. — Киев, 1984.
 
 
 Их именами назвали заставы. — Алма-Ата, 1979.
 Пограничная застава. 2-е изд., доп. — М., 1980.
 Пограничная служба России. Энциклопедия. Биографии. — Москва, 2008.

Ссылки 
 
 

Пограничники Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Гродненском районе
Выпускники Национальной академии Национальной гвардии Украины